Stadt-Umland-Bahn bezeichnet 

 als Stadt-Umland-Bahn München (SUB) ein geplantes Nahverkehrssystem im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
 als Stadt-Umland-Bahn Nürnberg–Erlangen–Herzogenaurach (StUB) ein geplantes Nahverkehrssystem zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach sowie Umgebung
 als Stadtumlandbahn Regensburg ein geplantes Nahverkehrssystem in Regensburg und Umgebung
 allgemein das Tram-Train-Konzept